

События 
 Консулы Флавий Меробавд (II раз) и Флавий Сатурнин.
 Британские легионы провозгласили императором Магна Клемента Максима. Галльская армия поддержала его. Грациан бежал из Лютеции в Лугдун, но там был захвачен полководцем Максима Андрогафием и убит. Феодосий I признал, что у Валентиниана остаётся Италия, Африка и Западная Иллирия, а Максим получает земли по ту сторону Альп. Часть римских легионов покидает Британию.
 Римское посольство Стилихона в Персию. Заключён выгодный для Рима мир.
 Григорий Назианзин оставил епархию. Феодор Тианский назначил на его место в Назианз Элладия.
 Арташир II смещён знатью.
 В битве при Фэйшуй небольшое войско империи Цзинь разбило огромную армию тангутов, сяньбийцев и хуннов.

Скончались 
 Римский император Грациан убит в Лугдуне

См. также